est la formule brute de plusieurs isomères.

 bioptérine, numéro CAS 
 sépiaptérine, numéro CAS